Соревнования по бадминтону в женском одиночном разряде на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 11 по 19 августа в Павильоне 4 комплекса «Риосентро». Участницы были разделены на 13 групп по 3 или 4 человека. Из каждой группы выходит по одному победителю в стадию плей-офф.

Каролина Марин стала первой в истории женщиной из Европы, выигравшей олимпийское золото в бадминтоне. Среди мужчин это удавалось ранее только датчанину Поулю-Эрику Хёйеру Ларсену в 1996 году.

Призёры

Результаты

Групповой этап

Группа A

Группа С

Группа D

Группа E

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Группа M

Группа N

Группа P

Плей-офф